Хюльхрат () — многозначный топоним:

 Хюльхрат — старинный замок в Германии.
  — муниципалитет в районе Рейн-Нойс в Германии.